Ла-Сения (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтсия. Занимает площадь 108,41 км². Население — 6 087 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Datos generales

Муниципалитеты Таррагоны